Fünf Sterne steht für:

 Fünf Sterne (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (2005–2008) 
 Fünf Sterne (Film), deutscher Dokumentarfilm von Annekatrin Hendel (2017)
 Fünf Sterne deluxe, deutsche Hip-Hop-Formation
 Fünf-Sterne-Bewegung, italienische Partei, siehe MoVimento 5 Stelle